Румънската азбука () е вариант на латиницата, използвана за записване и предаване на румънски език (до 1860 година в употреба е румънската кирилска азбука).

В румънската азбука има 31 букви, които се използват за означаването на 46 фонеми (7 гласни, 4 полугласни и 35 съгласни).

Пет от буквите са с диакритически знаци: Ăă, Ââ, Îî, Șș, Țț.

За предаването на някои чужди думи (напр. собствени имена, географски названия, скорошни заемки) се използват латински букви, които се считат за „чужди“ (Kk, Qq, Ww, Yy): kilogram, Quintilian, weekend, Goya и др.

Буквите î и â се четат еднакво (ъ). Според правилата буква î се пише в началото и в края на думата (împărat, înger, amărî, coborî), а така също в средата на думата, ако î е първата буква от корена на думата, следваща след представката (neîmpăcat, preaînălţat, într-însul). Във всички останали случаи в средата на думата се пише буква â (când, mormânt, român).

Както в сродните на румънския латински и италиански, когато буквите c и g се намират пред e или i, те се четат съответно като ч и дж. За означане на звуците к и г се използват съответно ch и gh.

Вижте също 
 Румънска кирилска азбука
 Молдовска азбука

азбука
Латиница